

Patronymie 

 Alix Delmas (1962-), artiste plasticienne française ;
  ;
 Antoine Guillaume Delmas (1767-1813), général français ;
 Bénédicte Delmas (1972-), actrice et réalisatrice  française ;
 Benjamin Delmas (1976-), patineur artistique français ;
 Claude Delmas (1932-2016), écrivain français ;
  ;
 Emmanuel Delmas (1954-), évêque d'Angers ;
 Fabien Delmas (1974-), skieur, freerider ;
 Fernand Delmas (1852-1933), architecte français ;
 Francisque Delmas (1861-1933), né Jean-François Delmas, chanteur à l'Opéra (baryton-basse) ;
 Franck Delmas (1900-1944), armateur et résistant français ;
 François Delmas (1913-2002), homme politique français ;
 Gabriel Delmas (1973-), auteur de bande dessinée ;
 Georges Delmas (1890-1967), colonel français ;
 Jacques Delmas (1957-), entraîneur de rugby à XV ;
 Jacques Delmas de Grammont (1796-1862), homme politique français ;
 Jacques Chaban-Delmas (1915-2000), né Jacques Delmas, résistant et homme politique français ;
  ;
Jean-Claude Delmas (1943-), photojournaliste français
  ;
 Jean-Jacques Delmas (1938-), médecin et homme politique français ;
 Jules Delmas (1955-), homme politique français ;
 Justin Delmas (1796-1876), haut fonctionnaire et philanthrope français ;
 Justine Delmas (2005-), nageuse française ;
 Louis-Alexis Delmas (1911-1973), homme politique français ;
 Louis Delmas, (1987-), joueur américain de football américain évoluant au poste de safety ;
 Louis-Jean Delmas (1906-2002), homme politique français ;
 Lucien Delmas (1931-1988), homme politique français ;
 Marc Delmas (1885-1931), compositeur ;
 Marie-Charlotte Delmas, romancière, sémiologue et scénariste française ;
 Michèle Agrapart-Delmas, criminologue ;
 Mireille Delmas-Marty (1941-2022), pénaliste française ;
 Philippe Delmas, homme d'affaires, ancien vice-président d'Airbus ;
 Renaud Delmas (né en 1985), un joueur français de rugby à XV et rugby à sept ;
 Serge Delmas (1947-), ancien footballeur français ;
 Sophie Delmas (1970-), chanteuse et comédienne française ;
 Victor Delmas (1991-), joueur de rugby à XV français ;
 Virginie Delmas, fillette de 10 ans assassinée en 1987 ;
 Xavier Delmas, producteur de cinéma français.

Toponyme 

 Delmas, ville d'Afrique du Sud ;
 Delmas, ville d'Haïti - désormais intégrée dans la conurbation formée autour de la capitale Port-au-Prince.

Autres 
 Delmas est une compagnie de transport maritime.
 Delmas est une maison d'édition consacrée au droit.
 Le Rokia Delmas est un porte-conteneurs qui s'est échoué au bord des côtes françaises en 2006.
 Elisabeth Delmas et son père Jean-Pierre Delmas sont des personnages de la série d'animation Code Lyoko.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français
Patronyme occitan
Patronyme limousin
Patronyme corrézien